Ernst sein ist alles ist:

 einer der deutschen Titel des Theaterstücks The Importance of Being Earnest von Oscar Wilde
 Ernst sein ist alles (1952), eine Verfilmung von Anthony Asquith
 Ernst sein ist alles (2002), eine Verfilmung von Oliver Parker